Кастильо (, от  «за́мок») — испанская фамилия.

Известные носители:
 Кастильо, Альберто (1914—2002) — певец аргентинского танго, актёр.
 Кастильо, Андрес (ок. 1640) — испанский новеллист.
 Кастильо, Байрон (род. 1998) — эквадорский футболист.
 Кастильо, Дьего-Энрикес дель — капеллан Генриха IV Кастильского.
 Кастильо, Дэнни (род. 1979) — американский боец ММА.
 Кастильо, Карлос Жозе (1927—1987) — бразильский футболист, вратарь, чемпион мира 1958 и 1962 годов.
 Кастильо, Кэрол (1989—2013) — перуанская фотомодель.
 Кастильо, Ленин (род. 1988) — доминиканский боксёр.
 Кастильо, Ливин (род. 1976) — профессиональный эквадорский боксёр.
 Кастильо, Луис — доминиканский бейсболист.
 Кастильо, Луис де — испанский писатель XVIII века, писавший о России.
 Кастильо, Мариано (1905—1970) — чилийский шахматист.
 Кастильо, Миллер Давид (род. 1987) — эквадорский футболист.
 Кастильо, Николас (род. 1993) — чилийский футболист, нападающий.
 Кастильо, Нери (род. 1984) — мексиканский футболист.
 Кастильо, Отто Рене (1936—1967) — гватемальский поэт и революционер.
 Кастильо, Педро (род. 1969) — перуанский школьный учитель, профсоюзный активист и политик.
 Кастильо, Рамиро (1966—1997) — боливийский футболист, полузащитник.
 Кастильо, Рамон (1873—1944) — аргентинский юрист, президент и вице-президент Аргентины.
 Кастильо, Рауль (род. 1977) — американский актёр.
 Кастильо, Рене (род. 1969) — мексиканский кинорежиссёр-аниматор.
 Кастильо, Родольфо (1932—1994) — коста-риканский тяжелоатлет, участник летних Олимпийских игр 1968 года.
 Кастильо, Рубилио (род. 1991) — гондурасский футболист.
 Кастильо, Сегундо (род. 1982) — эквадорский футболист.
 Кастильо, Сьюзи (род. 1979) — американская актриса, телеведущая, модель и победительница конкурса красоты Мисс США.
 Кастильо, Тереза (род. 1983) — американская актриса, певица и телеведущая.
 Кастильо, Фабиан (род. 1992) — колумбийский футболист, нападающий.
 Кастильо, Хайро (род. 1977) — колумбийский футболист, нападающий.
 
 Кастильо, Хуан Гильермо (род. 1978) — уругвайский футболист, вратарь.
 Кастильо, Хулио (род. 1988) — эквадорский боксёр, участник двух Олимпийских игр (2012, 2016).
 Кастильо, Шабиэр (род. 1986) — испанский футболист.
 Кастильо, Эдсон (род. 1994) — венесуэльский футболист.
 Кастильо, Элисео (род. 1975) — кубинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой и первой тяжёлой весовой категории.
 Кастильо, Эдгар (род. 1986) — американский футболист.
 Кастильо, Яленнис (род. 1986) — кубинская дзюдоистка.
 Кастильо, Яэль — мексиканский прыгун в воду на 3-метровом трамплине.

Составные фамилии 
 Бадилья Кастильо, Серхио (род. 1947) — чилийский поэт, основатель трансреализма в современной поэзии.
 
 Дескальзи дель Кастильо, Рикардо (1912—1990) — писатель, драматург, искусствовед.
 Диас дель Кастильо, Берналь (1495—1584) — испанский историк.
 Дрейк дель Кастильо, Эмманюэль (1855—1904) — французский ботаник испанского происхождения.
 Кастильо Армас, Карлос (1914—1957) — президент Гватемалы.
 Кастильо Лара, Росалио Хосе (1922—2007) — венесуэльский куриальный кардинал, салезианец.
 Кановас дель Кастильо, Антонио (1828—1897) — испанский государственный деятель, председатель правительства Испании, поэт, историк и реставратор монархии в Испании.
 Монтеро Кастильо, Хулио (род. 1944) — уругвайский футболист.
 Пас Кастильо-и-Рамирес, Сусанна (1863—1940) — блаженная римско-католической церкви, монахиня.
 Рамос Кастильо, Алфредо (1924—2012) — бразильский футболист, центральный защитник.

Вымышленные персонажи 
 Зои Кастильо — вымышленный персонаж, главная героиня компьютерных игр «Dreamfall: The Longest Journey».

Топонимы 
 Итеро-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кабаньяс-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Кастильо-Альбараньес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кастильо-де-Баюэла — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кастильо-де-Вильямалефа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Кастильо-де-Локубин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кастильо-де-Теайо — археологический памятник доколумбовой эпохи в регионе Ла-Уастека на севере мексиканского штата Веракрус.
 Кинтана-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ланга-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Монтеагудо-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Монтеалегре-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Наррос-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пикерас-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Робрес-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Торрубия-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Урбель-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эль-Кастильо — доисторическая пещера, расположенная в местечке Пуэнте-Вьесго в Кантабрии (Испания).
 Эль-Кастильо-де-лас-Гуардас — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Эстопиньян-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.

Прочее 
 «Кастильо» — испанский футбольный клуб из города Сан-Бартоломе-де-Тирахана, выступающий в одной из региональных лиг Испании по футболу.
 Del Castillo — музыкальная группа из Остина (штат Техас).